Le  Championnat d'Europe féminin de volley-ball des moins de 20 ans s'est déroulé du 17 au 25 août 2002 à Zagreb (Croatie).

Tour préliminaire

Composition des groupes

Poule A 

|valign="top" |

|}
|}

Poule B 

|valign="top" |

|}
|}

Tour final

Classement 9-12

Classement 5-8

Classement 1-4

Classement final

Composition des équipes 

Entraîneur : Jacques Béraud  ; entraîneur-adjoint : Laurent Delacourt

	 	 

Volley-ball en 2002
2002
Championnat d'Europe en 2002
Volley
Sport en Croatie en 2002
Sport en août 2002